Cascorro puede referirse a:

 Cascorro (Cuba), localidad cubana donde tuvo lugar una serie de batallas en el contexto de las guerras cubanas de independencia. En una de ellas ocurrieron los sucesos en los que participó el héroe español Eloy Gonzalo.
 Eloy Gonzalo, soldado español llamado el Héroe de Cascorro, durante la guerra de Cuba.
 Plaza de Cascorro, el Rastro de Madrid, donde existe una estatua dedicada a Eloy Gonzalo.
 Cascorro es una expresión utilizada por los ciclistas.